Владимир Васильевич Мусселиус (1846 — 4 октября 1920) — русский , статский советник.

Биография 
Родился  года в Выборге. Среднее образование получил в Ревельской гимназии, изучал древнегреческую философию в Дерптском университете и на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета.

После окончания университета, в 1871—1874 годах был преподавателем латинского языка в Пятой Санкт-Петербургской гимназии; в 1874—1888 годах — в Санкт-Петербургском Историко-филологическом институте и наставником-руководителем по латинскому языку в гимназии при нём.

С 1878 по 1882 год состоял преподавателем латинского языка при Санкт-Петербургском университете для практических занятии со студентами 1-го и 2-го курсов. В 1888 году вышел в отставку и в том же году был причислен к Министерству народного просвещения.

Составил и издал (в 1891) «Русско-латинский словарь», за который был удостоен Большой премии имени императора Петра Великого. 

Был одним из редакторов Русского биографического словаря А. А. Половцова.

В 1916—1917 годы — секретарь Совета Центрального училища технического рисования бар. Штиглица. Скончался в Петрограде 4 октября 1920 года, похоронен на Волковском кладбище.

Жена — Эмилия Салеман (Emilie Salemann; 1851—?). Их дети: Роберт, Лев, Хедвиг, Марта, Рихар.

Примечания

Источники 
 Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского С.-Петербургского университета за истекшую третью четверть века его существования. 1869—1894. — СПб.: Тип. и лит. Б. М. Вольфа, 1896. — Т. 2 (М—Я). — С. 63.
 

Выпускники Ревельской гимназии
Преподаватели Петербургского историко-филологического института
Преподаватели Пятой Санкт-Петербургской гимназии
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели «филологической гимназии»
Авторы энциклопедий и словарей
Лауреаты премии имени императора Петра Великого
Статские советники